Mallett ist der Familienname folgender Personen:

 Jane Mallett (1899–1984), kanadische Schauspielerin
 Michael Edward Mallett (1932–2008), britischer Renaissancehistoriker
 Nick Mallett (* 1956), südafrikanischer Rugbyspieler und -trainer
 Ronald Mallett (* 1945), amerikanischer Physiker
 Xanthé Mallett (* 1976), schottische forensische Anthropologin, Kriminologin und Fernsehmoderatorin

Siehe auch: Malet, Mallet